Commer ist
 der Name eines britischen Nutzfahrzeugherstellers, siehe Commer
 der Name einer französischen Gemeinde im Département Mayenne, siehe Commer (Mayenne)

Commer ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Commer (1847–1928), deutscher katholischer Theologe und Philosoph
 Franz Commer (1813–1887), deutscher Kirchenmusiker und Musikforscher
 Josef Commer (1873–1927), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Paul Commer (1907–1995), deutscher Maler

Siehe auch:
 Kommer
 Comer
 Comerre